Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1985. održalo se u Bugarskoj od 18. do 26. kolovoza. Bilo je to osmo izdanje ovog natjecanja i na njemu je Jugoslavija osvojila svoj četvrti naslov (drugi uzastopni).

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  101  90
 poluzavršnica:  88  81

 za treće mjesto:  85  81

 završnica:  99  86

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Bugarskoj